Гойхенберг:

 Гойхенберг, Александр Шлёмович (1937—2020) —  шахматный тренер и арбитр.
 Гойхенберг, Броня Шлёмовна (в замужестве Мосионжик, род. 1941) — советская шахматистка.
 Гойхенберг, Юрий Нафтулович (род. 1942) — советский и российский металловед, доктор технических наук, профессор.